Příjmení Dobrovolný nosí více významných osobností:

 Adolf Dobrovolný (1864–1934) – český herec a novinář, první hlasatel Radiojournalu
 Bohumil Dobrovolný (1906–1990) – autor technických příruček a kompendií, popularizátor vědy
 Eva Dobrovolná (* 1985) – česká právnička, vš pedagožka
 Filip Dobrovolný (1880–1930) – český novinář a politik
 Jozef Dobrovolný (1962–???) – slovenský a československý politik
 Terezie Dobrovolná (* 1975) – česká modelka, Miss ČR 1997 a herečka
 Viktor Dobrovolný (1909–1987) – český malíř, ilustrátor a sochař